|-
|(28001)||1997 WD41|| align=right|13,4|| align=right|3,074|| align=right|0,055|| align=right|7,81|| align=right|5,389||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28002)||1997 WO51|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,133|| align=right|6,58|| align=right|5,494||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28003)||1997 WT52|| align=right|12,7|| align=right|3,055|| align=right|0,077|| align=right|12,49|| align=right|5,338||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28004 Terakawa||1997 XA|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,197|| align=right|8,98|| align=right|4,638||MBA||2. december 1997||Mishima||M. Akiyama
|-
|(28005)||1997 XC|| align=right|12,6|| align=right|3,054|| align=right|0,252|| align=right|13,63|| align=right|5,337||MBA||1. december 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(28006)||1997 XM5|| align=right|13,8|| align=right|2,357|| align=right|0,120|| align=right|10,65|| align=right|3,617||MBA||3. december 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(28007)||1997 XO10|| align=right|13,2|| align=right|2,952|| align=right|0,151|| align=right|10,93|| align=right|5,072||MBA||7. december 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(28008)||1997 XR11|| align=right|12,8|| align=right|2,693|| align=right|0,181|| align=right|13,60|| align=right|4,419||MBA||5. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28009)||1997 YY1|| align=right|13,6|| align=right|2,835|| align=right|0,146|| align=right|3,74|| align=right|4,772||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28010)||1997 YE3|| align=right|13,3|| align=right|3,143|| align=right|0,074|| align=right|7,45|| align=right|5,571||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28011)||1997 YW3|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,237|| align=right|7,92|| align=right|4,580||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28012)||1997 YH4|| align=right|13,9|| align=right|2,844|| align=right|0,079|| align=right|2,93|| align=right|4,796||MBA||23. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28013)||1997 YL4|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,132|| align=right|3,93|| align=right|4,160||MBA||24. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28014)||1997 YS5|| align=right|12,8|| align=right|3,025|| align=right|0,246|| align=right|9,48|| align=right|5,261||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28015)||1997 YG9|| align=right|14,2|| align=right|2,925|| align=right|0,051|| align=right|1,36|| align=right|5,003||MBA||26. december 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(28016)||1997 YV11|| align=right|12,1|| align=right|3,188|| align=right|0,101|| align=right|17,61|| align=right|5,691||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28017)||1997 YV13|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,389|| align=right|4,99|| align=right|4,184||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28018)||1998 AG|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,075|| align=right|11,11|| align=right|5,212||MBA||4. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|28019 Warchal||1998 AW8|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,119|| align=right|4,85|| align=right|3,382||MBA||14. januar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(28020)||1998 BP5|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,130|| align=right|5,92|| align=right|3,601||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28021)||1998 BP6|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,237|| align=right|12,00|| align=right|5,320||MBA||22. januar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(28022)||1998 BA9|| align=right|12,7|| align=right|3,170|| align=right|0,085|| align=right|8,06|| align=right|5,644||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28023)||1998 BF11|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,100|| align=right|11,79|| align=right|5,341||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28024)||1998 BT14|| align=right|12,3|| align=right|3,034|| align=right|0,057|| align=right|8,88|| align=right|5,285||MBA||25. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28025)||1998 BD41|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,316|| align=right|5,37|| align=right|4,137||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28026)||1998 CN1|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|5,25|| align=right|4,540||MBA||6. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28027)||1998 CC5|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|5,66|| align=right|3,635||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28028)||1998 DS8|| align=right|13,1|| align=right|2,937|| align=right|0,064|| align=right|3,02|| align=right|5,032||MBA||22. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28029)||1998 DW9|| align=right|12,2|| align=right|3,428|| align=right|0,107|| align=right|7,53|| align=right|6,346||MBA||20. februar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28030)||1998 DW12|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,315|| align=right|4,15|| align=right|5,365||MBA||26. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(28031)||1998 DX17|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,059|| align=right|2,93|| align=right|4,408||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28032)||1998 DZ23|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,188|| align=right|8,04|| align=right|4,666||MBA||17. februar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28033)||1998 EE9|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,044|| align=right|9,01|| align=right|5,381||MBA||5. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28034)||1998 EU13|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,153|| align=right|5,76|| align=right|4,591||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28035)||1998 FY1|| align=right|15,6|| align=right|2,192|| align=right|0,072|| align=right|3,82|| align=right|3,245||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28036)||1998 FZ26|| align=right|12,8|| align=right|3,059|| align=right|0,065|| align=right|9,06|| align=right|5,350||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28037)||1998 FS33|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|1,06|| align=right|3,512||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28038)||1998 FK35|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,597||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28039)||1998 FV78|| align=right|14,2|| align=right|2,236|| align=right|0,164|| align=right|5,23|| align=right|3,343||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28040)||1998 FF80|| align=right|14,1|| align=right|3,226|| align=right|0,118|| align=right|5,62|| align=right|5,794||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28041)||1998 FQ87|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,079|| align=right|13,04|| align=right|5,781||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28042)||1998 FB90|| align=right|14,9|| align=right|2,213|| align=right|0,088|| align=right|5,80|| align=right|3,291||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28043)||1998 FX90|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,037|| align=right|6,71|| align=right|3,665||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28044)||1998 FD116|| align=right|13,9|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|5,95|| align=right|3,785||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28045)||1998 FB118|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,124|| align=right|6,20|| align=right|3,457||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28046)||1998 HB14|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,098|| align=right|11,64|| align=right|3,581||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28047)||1998 HU90|| align=right|15,3|| align=right|2,152|| align=right|0,194|| align=right|4,49|| align=right|3,155||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28048)||1998 HH91|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,148|| align=right|4,87|| align=right|3,520||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28049)||1998 HM94|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,155|| align=right|8,26|| align=right|4,537||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28050)||1998 HC99|| align=right|14,8|| align=right|2,248|| align=right|0,183|| align=right|4,47|| align=right|3,370||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28051)||1998 HS153|| align=right|14,9|| align=right|2,897|| align=right|0,031|| align=right|00,98|| align=right|4,931||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28052)||1998 KP1|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,179|| align=right|1,24|| align=right|4,030||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28053)||1998 KE4|| align=right|14,2|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|3,59|| align=right|4,467||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28054)||1998 KE50|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,145|| align=right|13,43|| align=right|5,122||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28055)||1998 MX|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,194|| align=right|14,21|| align=right|4,069||MBA||16. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28056)||1998 MK5|| align=right|12,7|| align=right|2,631|| align=right|0,182|| align=right|13,81|| align=right|4,266||MBA||20. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28057)||1998 MM37|| align=right|13,2|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,244||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28058)||1998 NF|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|3,55|| align=right|3,753||MBA||1. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28059)||1998 OZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,875|| align=right|0,165|| align=right|11,73|| align=right|4,873||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28060)||1998 OL8|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,113|| align=right|9,66|| align=right|5,791||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28061)||1998 ON11|| align=right|13,4|| align=right|2,910|| align=right|0,015|| align=right|1,09|| align=right|4,963||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28062)||1998 OZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,124|| align=right|7,37|| align=right|3,451||MBA||22. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28063)||1998 OR14|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,047|| align=right|5,42|| align=right|4,452||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28064)||1998 QX10|| align=right|12,6|| align=right|3,032|| align=right|0,104|| align=right|10,74|| align=right|5,279||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28065)||1998 QZ10|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,190|| align=right|2,51|| align=right|3,722||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28066)||1998 QA11|| align=right|14,9|| align=right|1,981|| align=right|0,095|| align=right|5,70|| align=right|2,787||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28067)||1998 QA14|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,119|| align=right|13,52|| align=right|4,395||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28068)||1998 QO21|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,170|| align=right|4,92|| align=right|3,544||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28069)||1998 QQ22|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,212|| align=right|4,17|| align=right|4,166||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28070)||1998 QS25|| align=right|13,9|| align=right|2,875|| align=right|0,047|| align=right|3,27|| align=right|4,873||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28071)||1998 QC26|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|4,455||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(28072)||1998 QT31|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,197|| align=right|3,31|| align=right|3,854||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28073)||1998 QT40|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,042|| align=right|4,44|| align=right|4,691||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28074)||1998 QM41|| align=right|14,3|| align=right|2,903|| align=right|0,038|| align=right|2,25|| align=right|4,945||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28075)||1998 QU44|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,114|| align=right|2,50|| align=right|3,796||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28076)||1998 QS48|| align=right|15,5|| align=right|2,158|| align=right|0,062|| align=right|5,43|| align=right|3,169||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28077)||1998 QH55|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,058|| align=right|5,71|| align=right|3,340||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28078)||1998 QM55|| align=right|15,0|| align=right|2,176|| align=right|0,102|| align=right|00,66|| align=right|3,210||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28079)||1998 QY63|| align=right|12,2|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|23,79|| align=right|5,539||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28080)||1998 QS72|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,158|| align=right|13,48|| align=right|4,116||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28081)||1998 QN80|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,089|| align=right|8,63|| align=right|3,321||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28082)||1998 QF88|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,130|| align=right|12,10|| align=right|4,395||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28083)||1998 QP90|| align=right|14,8|| align=right|2,165|| align=right|0,169|| align=right|9,52|| align=right|3,185||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28084)||1998 QH92|| align=right|14,9|| align=right|2,175|| align=right|0,186|| align=right|5,10|| align=right|3,207||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28085)||1998 QO98|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,313|| align=right|19,88|| align=right|3,404||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28086)||1998 QW100|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,023|| align=right|2,98|| align=right|4,452||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28087)||1998 QH101|| align=right|14,9|| align=right|2,158|| align=right|0,024|| align=right|2,09|| align=right|3,169||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28088)||1998 RQ2|| align=right|15,4|| align=right|2,147|| align=right|0,058|| align=right|6,14|| align=right|3,145||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28089)||1998 RD17|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,104|| align=right|13,23|| align=right|4,832||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28090)||1998 RW32|| align=right|16,8|| align=right|2,171|| align=right|0,139|| align=right|00,28|| align=right|3,198||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28091)||1998 RQ49|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|5,27|| align=right|3,454||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28092)||1998 RT53|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,046|| align=right|4,80|| align=right|3,383||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28093)||1998 RG54|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|3,85|| align=right|3,583||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28094)||1998 RE56|| align=right|14,2|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|6,67|| align=right|4,071||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28095)||1998 RA57|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|1,43|| align=right|3,352||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28096)||1998 RS59|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|3,82|| align=right|3,427||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28097)||1998 RZ63|| align=right|14,4|| align=right|2,935|| align=right|0,095|| align=right|3,23|| align=right|5,028||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28098)||1998 RJ64|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,213|| align=right|2,72|| align=right|3,721||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28099)||1998 RZ66|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,048|| align=right|5,61|| align=right|5,660||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28100)||1998 RG69|| align=right|13,9|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|3,03|| align=right|4,523||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28101)||1998 RP71|| align=right|15,4|| align=right|2,178|| align=right|0,114|| align=right|4,23|| align=right|3,215||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28102)||1998 RM79|| align=right|15,6|| align=right|2,154|| align=right|0,210|| align=right|3,82|| align=right|3,162||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28103)||1998 RK80|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,118|| align=right|2,76|| align=right|3,385||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28104)||1998 SL1|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,120|| align=right|6,19|| align=right|3,597||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28105)||1998 SC4|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,145|| align=right|12,06|| align=right|4,276||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28106)||1998 SE10|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,112|| align=right|8,78|| align=right|3,444||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28107)||1998 SA13|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,079|| align=right|14,51|| align=right|4,313||MBA||22. september 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(28108)||1998 SB24|| align=right|15,9|| align=right|2,222|| align=right|0,139|| align=right|4,58|| align=right|3,311||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28109)||1998 SA29|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,151|| align=right|2,44|| align=right|5,454||MBA||18. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28110)||1998 SG30|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,104|| align=right|2,30|| align=right|3,300||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28111)||1998 SY31|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,169|| align=right|4,66|| align=right|3,491||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28112)||1998 SN37|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,161|| align=right|2,40|| align=right|3,579||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28113)||1998 SD43|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,162|| align=right|7,30|| align=right|3,363||MBA||23. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28114)||1998 SE43|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,041|| align=right|7,03|| align=right|3,456||MBA||23. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28115)||1998 SN50|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|3,658||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28116)||1998 SP56|| align=right|13,9|| align=right|2,810|| align=right|0,074|| align=right|3,67|| align=right|4,710||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28117)||1998 SK57|| align=right|14,9|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|5,47|| align=right|3,309||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28118)||1998 SR57|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,209|| align=right|3,03|| align=right|3,182||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28119)||1998 SX71|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,077|| align=right|4,27|| align=right|3,621||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28120)||1998 SX72|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,157|| align=right|6,08|| align=right|3,369||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28121)||1998 SY72|| align=right|14,4|| align=right|2,231|| align=right|0,056|| align=right|6,36|| align=right|3,332||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28122)||1998 SJ74|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,099|| align=right|4,02|| align=right|4,388||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28123)||1998 SM74|| align=right|14,4|| align=right|2,401|| align=right|0,170|| align=right|3,33|| align=right|3,720||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28124)||1998 SD79|| align=right|14,0|| align=right|2,564|| align=right|0,243|| align=right|14,10|| align=right|4,104||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28125)||1998 SR107|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,088|| align=right|4,01|| align=right|3,433||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28126)||1998 SF109|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,112|| align=right|4,08|| align=right|3,346||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28127)||1998 SL110|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,116|| align=right|2,12|| align=right|3,368||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28128)||1998 ST118|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,091|| align=right|2,79|| align=right|3,434||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28129)||1998 SF121|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,078|| align=right|4,24|| align=right|3,524||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28130)||1998 SK124|| align=right|14,8|| align=right|2,362|| align=right|0,131|| align=right|3,98|| align=right|3,630||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28131)||1998 SX127|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,148|| align=right|3,04|| align=right|3,323||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28132)||1998 SY128|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,039|| align=right|6,86|| align=right|3,609||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28133)||1998 SS130|| align=right|14,1|| align=right|2,206|| align=right|0,130|| align=right|2,56|| align=right|3,276||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28134)||1998 SB131|| align=right|13,7|| align=right|2,735|| align=right|0,053|| align=right|1,73|| align=right|4,522||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28135)||1998 ST131|| align=right|13,9|| align=right|2,183|| align=right|0,124|| align=right|4,93|| align=right|3,225||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28136)||1998 SB134|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,067|| align=right|5,89|| align=right|3,502||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28137)||1998 SY138|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|7,29|| align=right|3,702||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28138)||1998 SD141|| align=right|12,9|| align=right|3,025|| align=right|0,113|| align=right|10,56|| align=right|5,261||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28139)||1998 SN141|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,028|| align=right|10,40|| align=right|5,158||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28140)||1998 SR144|| align=right|14,0|| align=right|2,295|| align=right|0,077|| align=right|6,88|| align=right|3,475||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28141)||1998 TC|| align=right|13,7|| align=right|2,403|| align=right|0,124|| align=right|11,88|| align=right|3,724||MBA||2. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28142)||1998 TU|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,109|| align=right|6,00|| align=right|3,413||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28143)||1998 TK5|| align=right|13,8|| align=right|2,412|| align=right|0,085|| align=right|7,24|| align=right|3,745||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28144)||1998 TN13|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,362||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28145)||1998 TY18|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,161|| align=right|3,42|| align=right|4,276||MBA||14. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28146)||1998 TC32|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,091|| align=right|4,60|| align=right|3,427||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28147)||1998 TD32|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,086|| align=right|4,22|| align=right|3,649||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28148)||1998 TL34|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|5,10|| align=right|3,467||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28149)||1998 TX34|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|6,93|| align=right|3,448||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28150)||1998 UC1|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,93|| align=right|3,523||MBA||17. oktober 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(28151)||1998 UG6|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,158|| align=right|4,48|| align=right|4,192||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28152)||1998 UK8|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,127|| align=right|4,76|| align=right|3,841||MBA||24. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28153)||1998 UU20|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,185|| align=right|5,95|| align=right|3,302||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28154)||1998 UQ26|| align=right|13,4|| align=right|3,246|| align=right|0,054|| align=right|8,47|| align=right|5,848||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28155)||1998 UB40|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|3,512||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28156)||1998 UF41|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,142|| align=right|9,57|| align=right|5,176||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28157)||1998 VY3|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,177|| align=right|3,55|| align=right|4,275||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28158)||1998 VT6|| align=right|14,7|| align=right|2,213|| align=right|0,146|| align=right|3,20|| align=right|3,291||MBA||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28159)||1998 VM7|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,108|| align=right|6,46|| align=right|3,374||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28160)||1998 VC11|| align=right|14,9|| align=right|2,200|| align=right|0,108|| align=right|4,63|| align=right|3,263||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28161)||1998 VB13|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,158|| align=right|1,17|| align=right|3,460||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28162)||1998 VD14|| align=right|13,4|| align=right|2,431|| align=right|0,108|| align=right|5,15|| align=right|3,790||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28163)||1998 VP15|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|4,40|| align=right|3,502||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28164)||1998 VY21|| align=right|15,2|| align=right|2,189|| align=right|0,049|| align=right|5,64|| align=right|3,238||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28165)||1998 VC25|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|5,95|| align=right|3,488||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28166)||1998 VP25|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,190|| align=right|3,35|| align=right|3,249||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28167)||1998 VQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,082|| align=right|4,39|| align=right|3,488||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28168)||1998 VY25|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,023|| align=right|3,34|| align=right|3,557||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28169)||1998 VZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|4,27|| align=right|3,426||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28170)||1998 VC30|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,097|| align=right|3,94|| align=right|3,247||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28171)||1998 VV30|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,187|| align=right|1,97|| align=right|3,751||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28172)||1998 VZ30|| align=right|12,6|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|14,13|| align=right|4,115||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28173)||1998 VY32|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,146|| align=right|3,11|| align=right|3,871||MBA||11. november 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(28174)||1998 VC33|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,175|| align=right|13,49|| align=right|4,414||MBA||12. november 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(28175)||1998 VM33|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,139|| align=right|1,82|| align=right|4,013||MBA||15. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28176)||1998 VV43|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,243|| align=right|1,97|| align=right|3,606||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28177)||1998 VO53|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,153|| align=right|11,76|| align=right|3,730||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28178)||1998 WL1|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,091|| align=right|7,05|| align=right|3,769||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28179)||1998 WR1|| align=right|14,5|| align=right|2,214|| align=right|0,118|| align=right|4,49|| align=right|3,294||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28180)||1998 WU1|| align=right|14,3|| align=right|2,374|| align=right|0,078|| align=right|11,67|| align=right|3,657||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28181)||1998 WW5|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,140|| align=right|5,58|| align=right|3,581||MBA||19. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28182)||1998 WB10|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,783||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28183)||1998 WM16|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|2,12|| align=right|3,405||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28184)||1998 WP17|| align=right|15,0|| align=right|2,229|| align=right|0,170|| align=right|4,52|| align=right|3,326||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28185)||1998 WJ18|| align=right|14,0|| align=right|2,249|| align=right|0,100|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28186)||1998 WK18|| align=right|15,1|| align=right|2,198|| align=right|0,185|| align=right|3,24|| align=right|3,258||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28187)||1998 WP19|| align=right|13,2|| align=right|2,614|| align=right|0,044|| align=right|13,56|| align=right|4,225||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28188)||1998 WV19|| align=right|12,6|| align=right|2,602|| align=right|0,133|| align=right|13,45|| align=right|4,196||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28189)||1998 WP22|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,211|| align=right|3,21|| align=right|4,214||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28190)||1998 WU23|| align=right|12,7|| align=right|2,778|| align=right|0,077|| align=right|9,44|| align=right|4,631||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28191)||1998 WV23|| align=right|13,1|| align=right|2,700|| align=right|0,106|| align=right|13,37|| align=right|4,435||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28192)||1998 WE24|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,172|| align=right|12,39|| align=right|5,327||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28193)||1998 WY30|| align=right|14,9|| align=right|2,197|| align=right|0,204|| align=right|6,10|| align=right|3,257||MBA||29. november 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(28194)||1998 WX37|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,042|| align=right|1,19|| align=right|3,740||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28195)||1998 XW4|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,094|| align=right|2,71|| align=right|3,766||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|28196 Szeged||1998 XY12|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,053|| align=right|6,99|| align=right|3,603||MBA||15. december 1998||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|(28197)||1998 XZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,111|| align=right|5,53|| align=right|3,616||MBA||15. december 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(28198)||1998 XU16|| align=right|12,8|| align=right|3,158|| align=right|0,066|| align=right|10,82|| align=right|5,612||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28199)||1998 XA42|| align=right|13,3|| align=right|2,487|| align=right|0,006|| align=right|5,51|| align=right|3,920||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28200)||1998 XF44|| align=right|13,7|| align=right|2,438|| align=right|0,098|| align=right|6,26|| align=right|3,807||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28201)||1998 XV44|| align=right|14,1|| align=right|2,283|| align=right|0,140|| align=right|6,83|| align=right|3,449||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28202)||1998 XC47|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,212|| align=right|3,15|| align=right|3,692||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28203)||1998 XL48|| align=right|15,6|| align=right|2,197|| align=right|0,310|| align=right|3,72|| align=right|3,257||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28204)||1998 XX50|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|2,95|| align=right|3,744||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28205)||1998 XL51|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,220|| align=right|5,15|| align=right|3,315||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28206)||1998 XO52|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,179|| align=right|8,76|| align=right|3,552||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28207)||1998 XH53|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,106|| align=right|1,68|| align=right|4,217||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28208)||1998 XE54|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,190|| align=right|5,38|| align=right|4,074||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28209)||1998 XC63|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,090|| align=right|9,72|| align=right|4,294||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28210)||1998 XF63|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|7,82|| align=right|3,382||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28211)||1998 XJ64|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,252|| align=right|6,42|| align=right|3,350||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28212)||1998 XJ78|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,204|| align=right|5,56|| align=right|3,586||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28213)||1998 XS92|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,112|| align=right|11,12|| align=right|3,819||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28214)||1998 YW|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,193|| align=right|00,76|| align=right|3,348||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28215)||1998 YE1|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,129|| align=right|7,03|| align=right|3,456||MBA||16. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(28216)||1998 YU1|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,145|| align=right|2,77|| align=right|3,840||MBA||17. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28217)||1998 YO3|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,145|| align=right|7,65|| align=right|3,560||MBA||18. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(28218)||1998 YA6|| align=right|14,7|| align=right|2,180|| align=right|0,061|| align=right|3,84|| align=right|3,219||MBA||17. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28219)||1998 YP8|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,128|| align=right|1,99|| align=right|4,272||MBA||23. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|28220 York||1998 YN12|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,068|| align=right|1,28|| align=right|4,006||MBA||28. december 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(28221)||1998 YG17|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,016|| align=right|00,77|| align=right|4,975||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28222)||1998 YF23|| align=right|14,5|| align=right|2,202|| align=right|0,089|| align=right|4,28|| align=right|3,266||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28223)||1998 YR27|| align=right|14,2|| align=right|2,720|| align=right|0,250|| align=right|10,03|| align=right|4,484||MBA||27. december 1998||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(28224)||1999 AJ|| align=right|14,9|| align=right|2,408|| align=right|0,216|| align=right|2,55|| align=right|3,736||MBA||5. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28225)||1999 AS|| align=right|13,8|| align=right|2,628|| align=right|0,145|| align=right|4,79|| align=right|4,259||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28226)||1999 AE2|| align=right|13,7|| align=right|2,803|| align=right|0,152|| align=right|5,13|| align=right|4,692||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28227)||1999 AN2|| align=right|14,3|| align=right|2,276|| align=right|0,072|| align=right|4,74|| align=right|3,433||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28228)||1999 AU2|| align=right|13,9|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|6,74|| align=right|4,198||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28229)||1999 AK4|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,117|| align=right|5,35|| align=right|3,841||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28230)||1999 AH5|| align=right|13,7|| align=right|2,353|| align=right|0,107|| align=right|13,01|| align=right|3,609||MBA||10. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28231)||1999 AL5|| align=right|13,4|| align=right|2,584|| align=right|0,033|| align=right|21,93|| align=right|4,154||MBA||10. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28232)||1999 AS5|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|6,49|| align=right|4,321||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28233)||1999 AV5|| align=right|12,8|| align=right|2,727|| align=right|0,136|| align=right|12,08|| align=right|4,502||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28234)||1999 AB8|| align=right|13,2|| align=right|3,089|| align=right|0,189|| align=right|15,96|| align=right|5,427||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28235)||1999 AL8|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,228|| align=right|5,33|| align=right|3,507||MBA||7. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28236)||1999 AH10|| align=right|13,5|| align=right|2,934|| align=right|0,033|| align=right|2,78|| align=right|5,026||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28237)||1999 AR16|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,035|| align=right|2,56|| align=right|4,429||MBA||10. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28238)||1999 AB18|| align=right|14,1|| align=right|2,869|| align=right|0,009|| align=right|2,72|| align=right|4,860||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28239)||1999 AQ19|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,049|| align=right|10,32|| align=right|5,372||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28240)||1999 AP21|| align=right|14,5|| align=right|2,482|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|3,910||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28241)||1999 AC22|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,056|| align=right|5,25|| align=right|4,236||MBA||10. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|28242 Mingantu||1999 AT22|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,123|| align=right|3,88|| align=right|3,814||MBA||6. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28243)||1999 AA23|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,134|| align=right|6,57|| align=right|3,518||MBA||15. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28244)||1999 AL31|| align=right|14,6|| align=right|2,518|| align=right|0,114|| align=right|5,85|| align=right|3,994||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28245)||1999 AV37|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,133|| align=right|11,31|| align=right|4,493||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28246)||1999 BW1|| align=right|13,5|| align=right|2,721|| align=right|0,011|| align=right|7,27|| align=right|4,487||MBA||18. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28247)||1999 BP3|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|00,89|| align=right|3,686||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28248)||1999 BQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|2,50|| align=right|4,185||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28249)||1999 BX6|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,047|| align=right|15,37|| align=right|5,743||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28250)||1999 BC8|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,136|| align=right|9,29|| align=right|5,575||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov